Монкорне ():
 Монкорне (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Монкорне (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.